Примера Дивисьон Чили 1977 () — 45-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
Статистика на solofutbol.cl
Статистика на rsssf.com

1977
Чили
1977 год в Чили